Parati kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araquari (ort), Santa Catarina, 
 Parati (kommun i Brasilien), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar